Wanninger ist 
 der Titel des Hörspiels Buchbinder Wanninger von Karl Valentin
 der Titel einer Fernsehserie Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger

Wanninger ist der Familienname folgender Personen:
 Biggi Wanninger (* 1955), deutsche Kabarettistin und Schauspielerin
 Christian Wanninger (* 1981), deutscher Skirennläufer
 Franziska Wanninger (* 1982), deutsche Kabarettistin und Schauspielerin
 Klaus Wanninger (Pseudonym; * 1953), deutscher Schriftsteller